La temporada 2019 de las Grandes Ligas de Béisbol tuvo su temporada regular del 20 de marzo hasta el 29 de septiembre y su postemporada desde el 1 al 30 de octubre.

El Juego de las Estrellas se disputó el 9 de julio en el Progressive Field casa de los Cleveland Indians.

Temporada regular 
Durante la temporada regular, cada equipo disputó un total de 162 encuentros. 19 juegos contra cada rival de división, seis o siete juegos contra los equipos de otras dos divisiones de su liga, y 20 juegos contra equipos de la división equivalente de la liga contraria. Todos los encuentros de la última fecha de la temporada regular se jugaron el 29 de septiembre a las 15 horas del este.

 Liga Americana 

Actualizado al 29 de septiembre de 2019. Liga Nacional 

Actualizado al 29 de septiembre de 2019.

Juego de las estrellas 

El Juego de las Estrellas de la MLB 2019 fue la 90.ª edición y se disputó el 9 de julio en el estadio Progressive Field de los Cleveland Indians.

La Liga Americana se adjudicó el juego por séptimo año consecutivo. Shane Bieber fue nombrado como MVP.

Postemporada 
En cada liga, a los dos mejores equipos que no hayan ganado su división se les denominará "comodines" y se enfrentarán a un partido. El ganador del juego de comodines se unirá a los tres campeones de división de cada liga y disputarán las series divisionales, al mejor de cinco partidos. Los dos ganadores disputarán la serie de campeonato de liga, al mejor de siete partidos. Los dos campeones de liga se enfrentarán en la Serie Mundial, al mejor de siete partidos.

Juego de comodines 
 Todos los horarios de los juegos corresponden al tiempo del este de los Estados Unidos (UTC-5)

Liga Nacional

Liga Americana

Series Divisionales 
 Todos los horarios de los juegos corresponden al tiempo del este de los Estados Unidos (UTC-5)

Liga Nacional

Liga Americana

Series de Campeonatos de Liga 
 Todos los horarios de los juegos corresponden al tiempo del este de los Estados Unidos (UTC-5)

Liga Nacional

Liga Americana

Serie Mundial

Estadísticas individuales 

Actualizado al 30 de septiembre de 2019.

<div style="float:left; width:48%;">

Liga Americana 
Líderes de Bateo 

Líderes de Pitcheo 

</div><div style="float:right; width:48%;">

Liga Nacional 
Líderes de Bateo 

Líderes de Pitcheo 

</div>

Retiros 
 CC Sabathia anunció el 2 de noviembre de 2018 que se retirará al final de la actual temporada. 
 Bruce Bochy anunció el 18 de febrero que se retirará como mánager de los San Francisco Giants al final de la actual temporada. 
 Ichiro Suzuki anunció su retiro el 21 de marzo.
 Jason Hammel anunció su retiro el 23 de marzo.
 Craig Gentry anunció su retiro el 2 de mayo.
 Jake Peavy, quien no jugaba profesionalmente como lanzador desde 2016, anunció oficialmente su retiro el 5 de mayo.
 James Loney anunció su retiro el 10 de mayo.
 Koji Uehara, quien no pítcheaba en las ligas mayores desde 2017, anunció su retiro el 19 de mayo.
 Sean Burnett anunció su retiro el 28 de mayo.
 Matt den Dekker anunció su retiro el 7 de junio.
 Alex Meyer anunció su retiro el 25 de junio.
 Cody Decker anunció su retiro el 7 de julio.
 Chris Stewart anunció su retiro el 12 de julio.
 Kirk Nieuwenhuis anunció su retiro el 12 de julio.
 Troy Tulowitzki anunció su retiro el 25 de julio.
 Edinson Vólquez anunció el 27 de julio que se retirará al final de la actual temporada.
 Danny Farquhar anunció su retiro el 31 de julio.
 Ty Kelly anunció su retiro el 24 de agosto.
 Ned Yost anunció el 23 de septiembre que al final de la actual temporada se retirará como mánager de los Kansas City Royals.
 Brian McCann anunció su retiro el 9 de octubre.
 David Freese anunció su retiro el 12 de octubre.

Dorsales retirados 
 Adrián Beltré tendrá su #29 retirado por los Rangers de Texas el 8 de junio. Es el quinto número retirado por la franquicia. 
 Joe Mauer tendrá su #7 retirado por los Mellizos de Minnesota el 15 de junio. Es el noveno número retirado por la franquicia.
 Michael Young tendrá su #10 retirado por los Texas Rangers el 31 de agosto. Será el sexto número retirado por la franquicia.

Véase también 

 Grandes Ligas
 Béisbol
 Serie Mundial

Referencias 

2019
Béisbol en 2019
Deporte en Estados Unidos en 2019
Deporte en Canadá en 2019